Encke pode referenciar os seguintes artigos:

 Johann Franz Encke - astrônomo alemão do século XIX
 Cometa Encke - Cometa descoberto por Johann Franz Encke, que orbita no sistema solar
 Divisão de Encke - Veja Anéis de Saturno

Desambiguação